Mužská čtyřhra Shanghai Rolex Masters 2017 probíhala v první polovině října 2017. Do deblové soutěže šanghajského tenisového Mastersu nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl americký pár John Isner a Jack Sock, jehož členové se odhlásili ze zápasu prvního kola.

Vítězem se stal nejvýše nasazený finsko-australský pár Henri Kontinen a John Peers, který ve finále zdolal druhou nasazenou polsko-brazilskou dvojici Łukasz Kubot a Marcelo Melo po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1 000 bodů a získali devátou společnou trofej. Kontinen vybojoval sedmnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Peerse to bylo patnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Henri Kontinen /  John Peers (vítězové)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (finále)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (semifinále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (semifinále)
  Ivan Dodig /  Marcel Granollers (čtvrtfinále)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (čtvrtfinále)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (čtvrtfinále)
  Ryan Harrison /  Michael Venus (2. kolo)''

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Shanghai ATP Masters 1000
Tenis v Číně v roce 2017
ATP World Tour 2017